Клаудиа Янс-Игначик (; родилась 24 сентября 1984 года в Гданьске, Польша) — польская теннисистка, специализирующая на играх в парном разряде.
 финалистка 1 турнира Большого шлема в миксте (Roland Garros-2012).
 Победительница 3 турниров WTA в паре.

Общая информация 
Клаудиа родилась в семье профессиональных гандболистов.

2 июля 2011 года полька вышла замуж за телерепортёра Бартоша Игначика и чуть изменила свою фамилию. В 2013 году у пары родился первенец — дочь Аньела.

Свои первые шаги в теннисе уроженка Гданьска сделала в 4 года.

Любимое покрытие — грунт. Среди сильных сторон в своей игре полька выделяет подачу, игру на приёме и действия на задней линии. Среди теннисных кумиров Янс-Игначик выделяет Ким Клейстерс.

Клаудиа имеет магистерскую степень в области физического воспитания и спорта.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (2)

Победы (1)

Поражения (1)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров WTA в парном разряде (10)

Победы (3)

Поражения (7)

Финалы турниров ITF в парном разряде (19)

Победы (11)

Поражения (8)

Выступления в смешанном парном разряде

Финалы турниров Большого шлема в смешанном парном разряде (1)

Поражения (1)

История выступлений на турнирах

Призовые за время выступлений в WTA туре

Примечания

Ссылки 

 
 
 

 Интервью сайту WTA 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1984 году
Родившиеся 24 сентября
Родившиеся в Гданьске
Теннисисты Польши
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2016 года